Александр Мясоедов:
 Мясоедов, Александр Иванович (1793—1860) — генерал-лейтенант, сенатор.
 Мясоедов, Александр Николаевич (1876—1964) — русский дипломат, первый секретарь посольства в Риме, камергер.